Die Liste der Mannschaftskader der Division nationale (Schach) 1995/96 enthält alle Spieler, die in der luxemburgischen Division nationale im Schach 1995/96 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während Le Cavalier Belvaux mit 10 Spielern auskam, setzte die zweite Mannschaft von Bonnevoie 21 Spieler ein. Insgesamt kamen 110 Spieler zum Einsatz, von denen 18 alle Wettkämpfe mitspielten.

Punktbeste Spieler mit je 8 Punkten waren Robert Ackermann (Gambit Bonnevoie), Mietek Bakalarz (Le Cavalier Belvaux) und Jean-Marie Weber (Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen), wobei Bakalarz und Weber je 9 Partien spielten, Ackermann 10.

Mit Patrick Burkart, Thomas Pähtz, Denis Wezenberg, Eric Denayer, Jacques Lorentz (alle Gambit Bonnevoie), Jean-Marie Philippy (Le Cavalier Belvaux), Michel Karp (Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen) und Pierre Olivier (Cercle d'échecs Bettembourg) erreichten acht Spieler 100 %, wobei Burkart und Philippy je vier Partien spielten, Karp und Denayer je zwei, Tollis, Pähtz, Wezenberg, Lorentz und Olivier je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1995); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1995); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1995; BEL = Belgien, DEN = Dänemark, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, LUX = Luxemburg, SCO = Schottland
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Gambit Bonnevoie I. Mannschaft

Le Cavalier Belvaux

Cercle d'échecs Dudelange

Le Cavalier Differdange

Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen

Gambit Bonnevoie II. Mannschaft

Cercle d'échecs Bettembourg

Cercle d'échecs Matt Schifflange

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Der zweite Wettkampf zwischen Bettembourg und der zweiten Mannschaft von Bonnevoie endete 4,5:3,5 für Bettembourg, wurde aber mit 8:0 für Bonnevoie gewertet. Für die Einzelbilanzen werden die tatsächlich erspielten Ergebnisse berücksichtigt.
 Insgesamt fünf Spieler von Gambit Bonnevoie wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgeführt.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei Cercle d'échecs Dudelange (französisch)

Schach (Luxemburg)
Schach 1995
Schach 1996
Wikipedia:Liste